Nutzenfunktion steht für:

 Nutzenfunktion (Mikroökonomie), mathematische Funktion zur Beschreibung der Präferenzen von Wirtschaftssubjekten
 Nutzenfunktion, Element eines Spiels in Normalform, siehe Normalform eines Spiels#Definition